Olmedo désigne :

Toponymes

Olmedo, volcan.

Olmedo, ville de la province de Manabí.
 Olmedo, canton de la province de Manabí.
 Olmedo, canton de la province de Loja.

Olmedo, commune de la province de Valladolid dans la communauté de Castille-et-León.

Olmedo, commune de la province de Sassari dans la région Sardaigne.

Patronymes 

 Alex Olmedo (1936-2020), joueur péruvien de tennis.
 José Joaquín de Olmedo (1780–1847), président de l'Équateur, aussi poète.
 Onib Olmedo (1937-1996), artiste-peintre philippin.